Фонд Усти́на Ма́льцева — незалежний приватний благодійний фонд. Його діяльність спрямована на підтримку підростаючого покоління і таких сфер життя, як здоров'я, освіта, культура, духовність.

Історія
Херсонський обласний благодійний фонд Устина Мальцева зареєстрований 5 червня 2008 року. Основою для створення фонду стала ідея розвитку соціально відповідальної позиції особистості в сучасному суспільстві. Однією з перших акцій фонду стала інформаційна програма проти СНІДу, організована спільно з Фондом Олени Франчук «АНТИСНІД». Програма охоплювала територію усієї Херсонської області. Цього ж року Фонд Устина Мальцева потрапив до номінантів національного конкурсу «Благодійник року». У 2014 році Устин Мальцев стає радником міністра екології України.

Напрями роботи

Здоров'я

Освіта

Культура

Діти

Духовність

Примітки

Посилання
 Офіційний сайт Фонду Устина Мальцева

Благодійні організації України
Неприбуткові організації України
2008 в Україні
Організації Херсонської області